Mirage peut désigner :

 mirage, phénomène optique donnant d'un objet une image déformée et/ou déplacée ;
 mirage, action de mirer, comme on le fait avec les filets de poissons pour en enlever les parasites ou les impuretés.

Aéronautique 
Mirage est le nom de nombreux avions de chasse construits par Dassault Aviation :
 Mirage III, 5 et 50 ;
 Mirage III V ;
 Mirage IV ;
 Mirage F1 ;
 Mirage G ;
 Avion de combat du futur « Super Mirage » ;
 Mirage 2000 ;
 Mirage 4000.

Cinéma/Télévision 
 Mirages (Show People), film américain de King Vidor sorti en 1928 ;
 Mirages, film français d'Alexandre Ryder, adapté de la pièce de Léopold Marchand et sorti en 1938 ;
 Mirage, film américain d'Edward Dmytryk sorti en 1965 ;
 Mirage, court métrage de Michel Wyn sorti en 1990, avec Clémentine Célarié ;
  , film américain de  sorti en 1995 ;
 Mirage, film macédonien de Svetozar Ristovski sorti en 2004 ;
 Mirages, film franco-marocain de Talal Selhami sorti en 2010 ;
 Mirage (Délibáb), film slovaquo-hongrois de Szabolcs Hajdu sorti en 2014 ;
 Mirage (Durante la tourmenta), film espagnol d'Oriol Paulo sorti en 2018 ;
 Mirage, film français de Christophe Beaucourt sorti en 2019 ;
 Mirage, série télévisée franco-germano-canadienne diffusée en 2020.

 Voir aussi

Jeu vidéo 
 Dans le jeu vidéo Apex Legends, Mirage est un personnage ayant la capacité de créer clones holographiques à son image.

Littérature 
 le Mirage, récit de Thomas Mann, 1953.
 Mirages, neuvième roman de la série Les Héritiers d'Enkidiev, écrit par Anne Robillard et publié en 2014 ;
 Mirages, collection de bande dessinée de Delcourt.

Musique

Synthétiseur 
 Ensoniq Mirage, un synthétiseur/échantillonneur des années 1980.

Œuvre pour piano 
 Mirages est une œuvre pour piano de Florent Schmitt écrite en 1920-1921.

Groupe 
 Мираж (Mirazh) est un groupe soviétique puis russe d'Eurodisco, principalement actif à la fin des années 1980 et au début des années 1990 et depuis éclaté en deux formations portant ce nom.

Chanson 
 Mirage est un single du groupe japonais AAA sorti en 2008.

Album 
 Mirage est un album de Camel sorti en 1974 ;
 Mirage est un album de Klaus Schulze sorti en 1977 ;
 Mirage est un album de Fleetwood Mac sorti en 1982 ;
 Mirage est un album du Dj néerlandais Armin van Buuren sorti en 2010.
 Mirage est un EP du groupe japonais Especia sorti en 2016.

Personnages 
 Mirage est le nom de super-héroïne de Danielle Moonstar dans l’univers Marvel ;
 Mirage est un super-vilain (décédé) de l’univers Marvel ;
  est le nom de deux personnages de l’univers DC ;
 Mirage, pseudonyme de la chanteuse italienne Ivana Spagna.
 Mirage est un nom porté par différents personnages de l'univers Transformers.

Sport 
 Mirage est une écurie de courses automobiles anglaise.

Ornithologie et aviculture 
 le mirage est le fait de « mirer » par la lumière les œufs incubés afin de vérifier s'ils ont été fécondés.

Autres 
 The Mirage, casino de Las Vegas.
 Mirage, modèle économique d'équilibre général calculable, développé par le CEPII.
 Gemballa Mirage GT, une voiture se basant sur la Porsche Carrera GT.
 La Mirage est une petite voiture du constructeur japonais Mitsubishi.
 Mirage, sculpture de Bertrand Lavier.
 Mirage est le surnom pour une série de wagons articulés du Tramway de Zurich (VBZ Be 4/6 Nr. 1601 - 1726).

Homonymie de titre